Skorvbergstjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Skorvbergstjärnen, Hälsingland, sjö i Hudiksvalls kommun, 
Skorvbergstjärnen, Västerbotten, sjö i Skellefteå kommun,  (6,67 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn